Kent County (Delaware)
 Kent County (Maryland)
 Kent County (Michigan)
 Kent County (Rhode Island) 
 Kent County (Texas)